— японская фамилия и топоним.

Персоналии 
 Фудзисава, Сю (род. 1959) — японский писатель.
 Фудзисава, Сацуки (род. 1991) — японская кёрлингистка.
 Фудзисава, Хидэюки (1925—2009) — японский го-профессионал 9 дана, обладатель звания почётный кисэй.
 Фудзисава, Хосай (имя при рождении Кураносукэ Фудзисава; 1919—1993) — японский го-профессионал 9 дана.
 Фудзисава, Юкико (род. 1995) — японская фигуристка.

География 
 Фудзисава — город в Японии, находящийся в префектуре Канагава.
 Фудзисава — посёлок в Японии, находящийся в уезде Хигасииваи префектуры Иватэ.